Olešenský potok, coby přítok Sázavy, může znamenat:

 Olešenský potok (levostranný přítok Sázavy) – přítok Sázavy u Přibyslavi
 Olešenský potok (pravostranný přítok Sázavy) – přítok Sázavy u Ledče nad Sázavou

Povodí Sázavy